Chemins de traverse fait notamment référence à :

 Les Chemins de traverse, album de Francis Cabrel sorti en 1979 ;
 Les Chemins de traverse, livre de Nicolas Hulot publié en 1989 ;
 Chemins de traverse, film documentaire réalisé par Arnaud Soulier et Sabrina Malek pendant les grèves de 1995 contre le « Plan Juppé » ;
 Chemins de traverse, film de Manuel Poirier sorti en 2004.

Voir aussi